Humbert I van Savoye, beter bekend als Humbert Withand (980 - ±1056)
 Humbert I van Lyon, aartsbisschop van Lyon (1065-1076)
 Humbert IV van Savoye, beter bekend als koning Umberto I van Italië (1844-1900)